Дагалайф — имя варварского происхождения, встречавшееся в римском мире.

Известные носители:
 Дагалайф — римский консул 366 года;
 Флавий Дагалайф — консул 461 года.
 Флавий Ареобинд Дагалайф Ареобинд — консул 506 года.